Alonso kan syfta på:

 Alicia Alonso, kubansk ballerina och korreograf
 Dámaso Alonso, spansk poet
 Daniella Alonso, amerikansk skådespelare
 Fernando Alonso, spansk racerförare
 Laz Alonso, kubansk-amerikansk skådespelare
 Manuel Alonso, spansk tennisspelare
 Mikel Alonso, spansk (baskisk) fotbollsspelare
 Xabi Alonso, spansk fotbollsspelare
 Alonso Cano, spansk målare